Адам Дідур — польський оперний співак, один із найвидатніших басів на межі XIX та XX ст.
 Дідур Анатолій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дідур Володимир Григорович — 2-й секретар Волинського обкому КП(б)У, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Дідур Едуард Олександрович — радянський футболіст та воротар.
 Ольга Дідур-Вікторова — польська оперна співачка (меццосопрано).